Ampeh (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Ampeh (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië